Фейт Грабер (; 1844—1892) — австрийский , энтомолог и .

Биография 
Фейт Грабер родился 2 июля 1844 года в австрийском городке Вер на территории нынешней федеральной земли Тироль. Изучал естественные науки в Инсбрукском университете имени Леопольда и Франца, где слушал лекции . Во время Австро-прусско-итальянской войны вынужден был прервать учёбу и отправиться на фронт, где его отвага была отмечена медалью. Затем был преподавателем естественных наук в гимназии. Помимо того, посещал лекции Александра Роллетта по гистологии.

В 1873 году был Грабер был принят экстраординарным профессором зоологии, а в 1876 году переведён в ординарные профессора в Черновицком университете (в то время Черновцы входили в состав Австро-Венгерской империи и преподавание велось на немецком языке).

Плодотворная научная деятельность Ф. Грабера касается преимущественно изучения органов чувств и эмбриологии низших животных, в особенности прямокрылых насекомых.

Особого внимания заслуживают его труды: «Fortgesetzte Untersuchungen über die nachembryonale Entwicklung und die Cuticula der Geradflügler» (1870); «Faunistische Studien in der syrmischen Bucht» (1870); «Ueber den propulsatorischen Apparat der Insecten» (1872); «Die tympanalen Sinnesorgane der Orthopteren» (1875); «Die Insecten» (2 т., 1877); «Die chordotonalen Sinnesorgane der Insecten» (1882) и «Vergleichende Studien am Keimstreif der Insecten» (1890).

Фейт Грабер умер 3 марта 1892 года в городе Риме.

Библиография 

 Kleiner Beitrag zur Hemipterenfauna Tirols. In: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. Folge 3, Jg. 13 1867, ZDB-ID 510446-4, S. 255—260.
 Analytische Uebersicht über die in Tirol beobachteten Orthopteren. In: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. Folge 3, Jg. 13 1867, ZDB-ID 510446-4, S. 261—277.
 Die Orthopteren Tirols. mit besonderer Rücksicht auf ihre Lebensweise und geographische Verbreitung. In: Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jg. 17 1867, ISSN 0084-5647, S. 251—280.
 Die Entwicklungs-Stadien der Orthoptera Saltatoria Latr. im Allgemeinen und der Platycleis grisea insbesondere. In: Programm des k. k. * Staats-Obergymnasium zu Vinkovci, in der kroat. slav. Militärgrenze, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1867/8. Wukowar 1868, S. 1-20.
 Faunistische Studien in der syrmischen Bucht. In: Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jg. 20, Nr. 3 1870, ISSN 0084-5647, S. 367—380.
 Fortgesetzte Untersuchungen über die nachembryonale Entwicklung und die cuticula der Geradflügler. In: Anton Maresch (Hrsg.): Erster Jahresbericht des k. k. zweiten Staats-Gymnasiums in Graz. Abth. 1 1870, ZDB-ID 1049523-X, S. 1-48.
 Ueber Polygamie und anderweitige Geschlechtsverhältnisse bei Orthopteren. In: Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jg. 21 1871, ISSN 0084-5647, S. 1091—1096.
 Ueber den Ursprung und Bau der Ton-Apparate bei den Akridiern. In: Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jg. 21 1871, ISSN 0084-5647, S. 1097—1102.
Beitrag zur Histologie der Stachelhäuter. In: Anton Maresch (Hrsg.): Dritter Jahresbericht des k. k. zweiten Staats-Gymnasiums in Graz. Abth. 1 1872, ZDB-ID 1049523-X, S. 45-54.
 Ueber den Tonapparat der Locustiden, ein Beitrag zum Darwinismus. In: Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Jg. 22. Engelmann 1872, ZDB-ID 200735-6, S. 100—125.
 Anatomisch-physiologische Studien über Phthirius inguinalis Leach. In: Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Jg. 22. Engelmann 1872, ZDB-ID 200735-6, S. 137—167.
 Ueber den propulsatorischen Apparat der Insecten. In: Archiv für Mikroskopische Anatomie. Band 9, Nr. 1. Cohens Dezember 1873, ISSN 0176-7364, S. 129—196, doi:10.1007/BF02956163.
 Ueber eine Art fibrilloiden Bindegewebes der Insectenhaut und seine locale Bedeutung als Tracheensuspensorium. In: Archiv für Mikroskopische Anatomie. Band 10. Cohens Dezember 1874, ISSN 0176-7364, S. 124—144, doi:10.1007/BF02960318.
 Ueber das Verdauungssystem des Kiefernprachtkäfers. (Chalcophora mariana Lin.). In: Philipp Pauschitz (Hrsg.): Fünfter Jahresbericht des k. k. zweiten Staats-Gymnasiums in Graz. Abth. 1 1874, ZDB-ID 1049523-X, S. 17-42.
Die tympanalen Sinnesapparate der Orthopteren. In: Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Jg. 36, Abth. 2 1876, ZDB-ID 961131-9, S. 1-140.
 Die abdominalen Tympanalorgane der Cikaden und Gryllodeen. In: Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Jg. 36, Abth. 2 1876, ZDB-ID 961131-9, S. 273—296.
 Ueber den pulsirenden Bauchsinus der Insecten. In: Archiv für Mikroskopische Anatomie. Band 12. Cohens 1876, ISSN 0176-7364, S. 575—582.
 Die Insekten. 1. Theil: Der Organismus der Insekten. In: Die Naturkräfte. Eine naturwissenschaftliche Volksbibliothek. Band 21. Oldenbourg, München 1877.
 Die Insekten. 2. Theil: Vergleichende Lebens- und Entwicklungsgeschichte der Insekten. In: Die Naturkräfte. Eine naturwissenschaftliche Volksbibliothek. Band 22. Oldenbourg, München 1879.
 Ueber Amöboid-Epithelien. In: Zoologischer Anzeiger. Jg. 2, Nr. 29. Engelmann 1879, ISSN 0044-5231, S. 277—280.
 Ueber das unicorneale Tracheaten- und speciell das Arachnoideen- und Myriapoden-Auge. In: Archiv für Mikroskopische Anatomie. Band 17. Cohens 1879, ISSN 0176-7364, S. 58-93.
 Nachtrag, betreffend die Convergenz zwischen dem Tracheaten- und Annelidenstemma. In: Archiv für Mikroskopische Anatomie. Band 17. Cohens 1879, ISSN 0176-7364, S. 94.
 Morphologische Untersuchungen über die Augen der freilebenden marinen Borstenwürmer. In: Archiv für Mikroskopische Anatomie. Band 17. Cohens 1879, ISSN 0176-7364, S. 243—323.
 Über die stifteführenden oder chordotonalen Sinnesorgane bei den Insecten. In: Zoologischer Anzeiger. Jg. 4, Nr. 91. Engelmann 1881, ISSN 0044-5231, S. 450—453.
 Die chordotonalen Sinnesorgane und das Gehör der Insecten. In: Archiv für Mikroskopische Anatomie. Band 20. Cohens Dezember 1881, ISSN 0176-7364, S. 506—640, doi:10.1007/BF02952659.
 Die chordotonalen Sinnesorgane und das Gehör der Insecten. In: Archiv für Mikroskopische Anatomie. Band 21. Cohens Dezember 1882, ISSN 0176-7364, S. 65-145, doi:10.1007/BF02952616.
 Sir John Lubbock, Observations on Ants, Bees and Wasps. In: Biologisches Centralblatt. Band 2, Nr. 4. Besold 1882, ISSN 0006-3304, S. 109—117.
 Grundlinien zur Erforschung des Helligkeits- und Farbensinnes der Tiere. Tempsky & Freytag, Prag, Leipzig 1884.
 Ueber die Mechanik des Insektenkörpers. In: Biologisches Centralblatt. Band 4, Nr. 18. Besold 1884, ISSN 0006-3304, S. 560—570.
F. Plateau, Experimente über die Muskelkraft wirbelloser Tiere. In: Biologisches Centralblatt. Band 4, Nr. 22. Besold 1885, ISSN 0006-3304, S. 560—570.
 Vergleichende Grundversuche über die Wirkung und die Aufnahmestellen chemischer Reize bei den Tieren. In: Biologisches Centralblatt. Band 5, Nr. 13. Besold 1885, ISSN 0006-3304, S. 385—489.
 Die äußeren mechanischen Werkzeuge der Tiere. In: Das Wissen der Gegenwart. Deutsche Universal-Bibliothek für Gebildete. Bd. 64/65. Freytag & Tempsky 1886, ZDB-ID 597145-7.
 Neue Versuche über die Funktion der Insektenfühler. In: Biologisches Centralblatt. Band 7, Nr. 1. Besold 1887, ISSN 0006-3304, S. 13-19.
 Thermische Experimente an der Küchenschabe (Periplaneta orientalis). In: Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere. Band 41. Strauß 1887, ZDB-ID 505391-2, S. 240—256.
 Veit Graber et al.: Leitfaden der Zoologie für die oberen Classen der Mittelschulen. Tempsky & Freytag, Wien, Prag, Leipzig 1922 (1887—1892).
 Über die Polypodie bei Insekten-Embryonen. In: Carl Gegenbaur (Hrsg.): Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwickelungsgeschichte. Jg. 13, Nr. 4. Engelmann 1888, ZDB-ID 519044-7, S. 586—615.
 Über die primäre Segmentirung des Keimstreifs der Insekten. In: Carl Gegenbaur (Hrsg.): Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwickelungsgeschichte. Jg. 14, Nr. 2. Engelmann 1888, ZDB-ID 519044-7, S. 345—368.
 Über den zoologischen Unterricht am Obergymnasium. In: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. Jg. 39, Abth. 3. Gerold 1888, ZDB-ID 202897-9, S. 927—937.
 Ueber die Empfindlichkeit einiger Meertiere gegen Riechstoffe. In: Biologisches Centralblatt. Band 8, Nr. 24. Besold 1889, ISSN 0006-3304, S. 743—754.
 Ueber den Bau und die phylogenetische Bedeutung der embryonalen Bauchanhänge der Insekten. In: Biologisches Centralblatt. Band 9, Nr. 12. Besold 1889, ISSN 0006-3304, S. 355—363.
 Ueber die embryonalen Hinterleibsanhänge der Insekten und ihre Bedeutung für die Erkenntniß der Vorfahren dieser Thiere. In: Die Natur. Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände. N. F. Jg. 15, Nr. 42. Schwetschke 19. Oktober 1889, ZDB-ID 516999-9, S. 501—503.
 Vergleichende Studien über die Keimhüllen und die Rückenbildung der Insecten. In: Denkschriften der kaiserlichen Akademie der
 Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Bd. 55, Abth. 2 1889, ZDB-ID 961131-9, S. 109—162.
 Vergleichende Studien über die Embryologie der Insecten und insbesondere der Musciden. In: Denkschriften der kaiserlichen Akademie der
 Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Bd. 56, Abth. 2 1889, ZDB-ID 961131-9, S. 257—314.
 Vergleichende Studien am Keimstreif der Insecten. In: Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Band 57 1890, ZDB-ID 961131-9, S. 621—734.
 Beiträge zur vergleichenden Embryologie der Insecten. In: Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Band 58 1891, ZDB-ID 961131-9, S. 803—866.
 Die Entdeckungen von E. Ballowitz betreffend die fibrilläre Struktur der Spermatozoen-Geißel. In: Biologisches Centralblatt. Band 10, Nr. 23. Besold 1891, ISSN 0006-3304, S. 721—731.
 Ueber die embryonale Anlage des Blut- und Fettgewebes der Insekten. In: Biologisches Centralblatt. Jg. 11, Nr. 7/8. Besold 1891, ISSN 0006-3304, S. 212—224.
 Bemerkungen zu J. Carrière’s Aufsatz «die Drüsen am ersten Hinterleibsringe der Insektenembryonen». In: Biologisches Centralblatt. Jg. 11, Nr. 7/8. Besold 1891, ISSN 0006-3304, S. 224—229.
 Zur Erwiderung Dr. K. Heider’s auf meine Bemerkungen zu dessen Embryologie von Hydrophilus. In: Zoologischer Anzeiger. Jg. 14, Nr. 353. Engelmann 1891, ISSN 0044-5231, S. 8-9.
 Zur Embryologie der Insecten. In: Zoologischer Anzeiger. Jg. 14, Nr. 371. Engelmann 1891, ISSN 0044-5231, S. 286—291.
 Über die morphologische Bedeutung der ventralen Abdominalanhänge der Insekten-Embryonen. In: Carl Gegenbaur (Hrsg.): Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwickelungsgeschichte. Jg. 17, Nr. 3. Engelmann 1891, ZDB-ID 519044-7, S. 467—482.

Примечания

Литература 
 Graber, Vitus // Allgemeine Deutsche Biographie.
 Graber, Vitus  // Neue Deutsche Biographie.

Ссылки 
 Труды Фейта Грабера  в Deutschen Digitalen Bibliothek.

Преподаватели Черновицкого университета
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи Австрии
Участники Австро-прусско-итальянской войны